— аниме-фильм, транслировавшийся 18 сентября 2010 года и являющийся частью серии Gundam. Сюжет является продолжением оригинального аниме с персонажами Gundam 00. Режиссёр фильма — Мидзусима Сэйдзи, студия Sunrise.

Сборы фильма за первый уикенд составили $2,260,690. Общие сборы — $9,244,127.

Роли озвучивали 
 Мамору Мияно — Сэцуна Эф. Сэйэй
 Синъитиро Мики — Локон Стратос
 Хироюки Ёсино — Аллелуя Хаптизм
 Хироси Камия — Тьерия Эрде
 Ёко Хонна — Сумэраги Ри Нориега
 Хироки Тоти — Лассе Айон
 Аяхи Такагаки — Фельт Грейс
 Харука Томацу — Милейна Вашти
 Ариса Огасавара — Сома Пирис / Харо
 Минами Такаяма — Кати Маннекин
 Кэндзи Хамада — Патрик Корласавар
 Юйти Накамура — Грэхэм Акр
 Юдзи Уэда — Билли Катагири
 Риэ Кугимия — Мина Кармайн
 Мию Ирино — Садзи Кроссроуд
 Тива Сайто — Луиза Халеви

Примечания

Ссылки 

 Список анимационных работ Gundam на сайте Mecha Anime Headquarters
 Gundam Wiki — Викия-проект, посвящённый франчайзу.

Фильмы Сэйдзи Мидзусима
Gundam
Юн Кога